

Cinema 
 La tormenta (Le Tourment) – film del 1912 diretto da Louis Feuillade
 La tormenta – film del 1922 diretto da Carmine Gallone
 La tormenta (Метель) – film del 1964 diretto da Vladimir Basov

Letteratura 
 La tormenta – racconto di Aleksandr Sergeevič Puškin, contenuto nella raccolta Le novelle del compianto Ivan Petrovič Belkin del 1831
 La tormenta – racconto di Lev Tolstoj del 1856
 La tormenta – romanzo di Paul Margueritte del 1893
 La tormenta – Libro di Giuseppe Antolino del 2010

Musica 

 La tormenta – EP di Christina Aguilera del 2022

Pagine correlate 
Tormenta (disambigua)